

Населённые пункты 
Австралия
  — населённый пункт в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.
  — река в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.

Казахстан
 Тума — село в Индерском районе Атырауской области.
 Тума — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Тума — село в Куршимском районе Восточно-Казахстанской области.
 Тума — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 
Россия
 Тума — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Тума — посёлок городского типа в Клепиковском районе Рязанской области.

Персоналии 
 Тума, Карел (1843—1917) — чешский писатель и политик.
 Тума, Франтишек (1704—1774) — чешский композитор.

Прочее 

 Тума (этническая группа) — полурусские-полутатары в низовьях Волги и Прикаспии.